Михаил Ме́льников:
 Мельников, Михаил Алексеевич (1857—1933) — волынский губернатор, действительный статский советник. 
 Мельников, Михаил Васильевич (1919—1996) — конструктор ракетных двигателей, Герой Социалистического Труда.
 Мельников, Михаил Григорьевич (1925—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Мельников, Михаил Леонтьевич (около 1735—после 1790) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан генерал-майорского ранга.
 Мельников, Михаил Петрович (1856—1900) — российский горный инженер и минералог.
 См. также 
 Мельник, Михаил